El término motivación puede hacer referencia a:
Motivación, en psicología
Motivación intrínseca
Motivación en la semiótica.
Motivación (acto administrativo)